Вине — поселення в общині Войник, Савинський регіон.
 Вине — поселення в общині Загорє-об-Саві, Засавський регіон.

Див. також 
 Вайн